Техничный  и прогрессивный дэт-метал () () — поджанры дэт-метала, ориентированные на сложные ритмы, риффы и структуры. Филл Фриман, экс-редактор Metal Edge, описывает эти поджанры как «скрытую сторону, у которой больше общего с прог-роком и джазом, чем с механической сатанинской долбежкой, которые преобладают в общественном представлении о такой музыке». Эксперименты внутри дэт-метал-движения начались ещё в конце 1980-х с творчеством Death, Atheist и Cynic. Четвёртый альбом Human (1991) и последующие альбомы группы Death оказали значительное влияние на более поздние группы техничного дэт-метала 1990-х.

Прогрессивный дэт-метал 

Atheist, Cynic, Pestilence характеризуются влиянием джаза, Necrophagist и Spawn of Possession — влиянием классической музыки. Группа Nocturnus известна, как первая дэт-метал-группа, добавившая в своё звучание «атмосферные» клавишные (эмбиент). Симфоническое направление представляют Crematory (на дебютном альбоме), Sadist, Septic Flesh (поздние), Eternal Tears of Sorrow (поздние), Hollenthon, Nightfall, Fleshgod Apocalypse. С индастриалом экспериментируют Fear Factory, Meathook Seed, The Project Hate MCMXCIX. Группы Opeth, Alchemist, Carbonized, In Mourning и Pan.Thy.Monium известны своей близостью к прог-металу. Группы Edge of Sanity (поздние), Neuraxis и Arsis относят к тех-дэту и мело-дэту одновременно.

Техничный дэт-метал 

В 1991 году нью-йоркская группа Suffocation выпустила дебютный альбом Effigy of the Forgotten, сфокусированный на скорости, жёсткости, а также «изощрённости» чувственного песенного текста и явившегося следствием проявляющегося утяжеления жанра. К тяжёлым представителям техничного дэта относят также группы Anata, Nile, Psycroptic, The Faceless, Dying Fetus и прочих. Польская группа Decapitated получила признание, как одна из выдающихся современных европейских групп техничного дэт-метала. Почти все перечисленные группы можно отнести к брутальному дэту. Техничный дэт также часто пересекается с дэтграйндом, к примеру, группы Aborted, Cephalic Carnage, Brain Drill и !T.O.O.H.! исполняют в обоих жанрах. Дэткор, в котором в отличие от дэтграйнда присутствуют брейкдауны от металкора и в дополнение к гроулингу используются пиг-войс или скриминг, также пересекается с тех-дэтом в лице групп Born of Osiris, Cryptopsy, Despised Icon, Knights of the Abyss, Rings of Saturn и Oceano.

Наиболее значимые группы

Ссылки 
A Stream of ingenuity in Death Metal 
Tech Death Special

Примечания 

Дэт-метал